Куркино — топоним.
 Название населённых пунктов в России
 Куркино — село в Майском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Куркино — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Куркино — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Куркино — деревня в Каратузском районе Красноярского края.
 Куркино — село в Курском районе Курской области.
 Куркино — бывшее село, вошедшее в состав Москвы в 1985 году.
 Куркино — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Куркино — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Куркино — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Куркино — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Куркино — деревня в Кукморском районе Татарстана.
 Куркино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Куркино — посёлок городского типа, административный центр Куркинского района Тульской области.

 Также
 Куркино — район и одноимённое внутригородское муниципальное образование в Северо-Западном административном округе Москвы.

См. также 
 Новокуркино